
Molekulska formula -{C21H28O2}- se može odnositi na:

 Demegeston
 Didrogesteron
 Etisteron, progesteronski hormon
 Gugulsteron
 Levonorgestrel
 Norgestrel, progestin
 Tetrahidrogestrinon, anabolični steroid
 Tibolon, steroidni hormon
 Pregna-4,20-dien-3,6-dion